Quero bezeichnet:

 Quero (Ecuador), eine Stadt in der Provinz Tungurahua, Ecuador
 Kanton Quero, ein Kanton in der Provinz Tungurahua, Ecuador
 Quero (Venetien), ein Ortsteil der Gemeinde Quero Vas in der Provinz Belluno, Italien
 Quero (Toledo), eine Gemeinde in der Provinz Toledo, Spanien
 Quero (Jauja), eine Gemeinde in der Provinz Jauja, Departement Junín, Peru
 Quero, spanische Schreibweise für Q'ero, eine Gemeinde im Departement Cusco, Peru
 (78652) Quero, Asteroid des Hauptgürtels

Quero ist der Familienname folgender Personen:
 Heriberto Quero (* 1977), deutscher Volleyballspieler venezolanischer Herkunft
 Jerónimo de Quero, einem Gouverneur von Kuba
 Manuel Cortés Quero (1906–1991), spanischer Sozialist und Bürgermeister
 Ramón Ortega Quero (* 1988), spanischer Oboist